Automedon ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Automedon (Sohn des Diores), Freund des Achilleus
 Automedon, ein Freier der Hippodameia, den ihr Vater Oinomaos tötete

Weiters:
 ein Karneenpriester, siehe Automedon (Priester)
 ein Asteroid, siehe (2920) Automedon
 ein britisches Frachtschiff, dessen Kaperung durch ein deutsches Kriegsschiff 1940 den Automedon-Vorfall auslöste.